Certaines entreprises ferroviaires mettent à disposition leurs locomotives comme support publicitaire. Cette façon de faire procure un revenu lucratif .

France

Suisse

Quelques locomotives publicitaires en Suisse

Liens 

Locomotive